Mühlbock steht für:

 Mühlbock (Züllichau-Schwiebus), eine Gemeinde im ehemaligen preußischen Landkreis Züllichau-Schwiebus

Mühlbock ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Mühlbock (1906–1979), deutsch-niederländischer Krebsforscher und Endokrinologe